Кузега:

 Кузега (приток Левашки) — река в России, протекает в Архангельской области. 
 Кузега (приток Пукшеньги) — река в Российской Федерации, протекает в Архангельской области.

См. также 
 Новая Кузега